Míšeňsko (, případně Misen) je historické území v Sasku, na kterém se mezi lety 965–1423 nacházelo Míšeňské markrabství. Název pochází od hradu Míšeň, který založil roku 928 Jindřich I. Ptáčník na obranu proti Srbům. Roku 1423 udělil císař Zikmund zdejšímu vládci Fridrichu IV. Bojovnému část Saska a kurfiřtský hlas, čímž se tyto územní celky spojily a pojem Míšeňska postupně vymizel. V současnosti se zde nachází německá spolková země Sasko a v ní zemský okres Míšeň.

Pojem Míšeňsko se tedy může vztahovat k:
  Míšeňské markrabství () – zaniklý středověký stát Svaté říše římské v letech 
  Zemský okres Míšeň () – současný okres v německé spolkové zemi Sasko

Historická symbolika

Reference 

Historická území Německa